Петраково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Петраково — деревня в Россонском районе Витебской области.

Россия 
 Петраково — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Петраково — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Петраково — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Петраково — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Петраково — деревня в Бабаевском районе Вологодской области, Санинское сельское поселение.
 Петраково — деревня в Бабаевском районе Вологодской области, Центральное сельское поселение.
 Петраково — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Майское сельское поселение.
 Петраково — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Новленское сельское поселение.
 Петраково — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Семёнковское сельское поселение.
 Петраково — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Петраково — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Петраково — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Петраково — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Петраково — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Петраково — деревня в Можайском районе Московской области.
 Петраково — посёлок в Демидовском районе Смоленской области.
 Петраково — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Петраково — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Петраково — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Петраково — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Петраково — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Петраково — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Петраково — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Петраково — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Петраково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Петраково — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Петраково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Петроково